Согондьяха (устар. Согондь-Яха) — река в России, протекает по Ямало-Ненецкому АО. Устье реки находится в 165 км по левому берегу реки Большая Хадырьяха. Длина реки составляет 36 км.

Притоки 
5 км: без названия
9 км: Коодьяха
18 км: Холокуяха

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Пур.

Код объекта в государственном водном реестре — 15040000112115300060312.

Примечания 

Притоки Большой Хадырьяхи
Реки Пуровского района